Cross Plains es el nombre de algunas localidades situadas en los Estados Unidos de América:

 Cross Plains (Tennessee)
 Cross Plains (Texas)
 Cross Plains (Wisconsin)
 Cross Plains (condado de Dane, Wisconsin)